Emmanuel Noterman (1808-1863), peintre et graveur belge,
 Zacharie Noterman (1820-1890), peintre et graveur belge.

Patronyme flamand